Рафаэль Конфьян (; род. 25 января 1951 год, Лоррен, Мартиника) — французский  с острова Мартиника.

Биография 
Рафаэль Конфьян родился 25 января 1951 года в Лоррене, Мартиника.

Среди предков писателя были афроамериканцы и выходцы из Китая, а несколько поколений занимались изготовлением рома. Отец и мать работали преподавателями.

Окончил Институт политических исследований (Экс-ан-Прованс) по специальностям «Международные отношения» и «Английская филология», после чего продолжил учёбу в Руанском университете, вскоре получил докторскую степень по лингвистике в Университете Антильских островов и Гвианы.

В 1970-е годы вместе с Жаном Бернабе и Патриком Шамуазо стал инициатором креольского движения. Дебютировал как поэт, пишущий на креольском языке. Участник демократического движения за суверенитет Мартиники. Наряду с литературным творчеством и трудами по лексикографии выступает как активный публицист.

В апреле 2013 года был назначен на должность декана факультета филологии и гуманитарных наук Университета Антильских островов и Гвианы.

Произведения

На креольском языке 
 Jou Baré, стихотворения, 1977
 Jik dèyè do Bondyé, новеллы, 1979
 Bitako-a, роман, 1985
 Kòd Yanm, roman, 1986
 Marisosé, roman, 1987
 Dictionnaires des titim et sirandanes, 1998
 Jik dèyè do Bondyé, 1998
 Le Galion, 2000
 Словарь креольских неологизмов/ Dictionnaire des néologismes créoles, 2001
 Мартиникско-французский словарь/ Dictionnaire créole martiniquais-français, 2007
 Moun-Andéwò a, 2012

На французском языке 
 Негр и Адмирал/ Le Nègre et l’Amiral, роман, 1988
 Хвала креольскому духу/ Eloge de la créolité, эссе-манифест, 1989 (в соавторстве с Жаном Бернабе и Патриком Шамуазо)
 Вода для кофе/ Eau de café, роман 1991, премия Ноябрь
 Креольская словесность/ Lettres créoles: tracées antillaises et continentales de la littérature (1635—1975), эссе, 1991
 Ravines du devant-jour, récit, 1993, Prix Casa de las Americas
 Aimé Césaire, une traversée paradoxale du siècle, эссе, 1993
 Un voleur dans le village, récits, traduit de l’original anglais (Jamaïque) de James Berry, 1993
 L’Allée des Soupirs, roman, 1994
 Commandeur du sucre, récit, 1994
 Bassin des ouragans, récit, 1994
 Les Maîtres de la parole créole, contes, 1995
 Contes créoles, contes, 1995
 La Savane des pétrifications, récit, 1995
 Креольские сказки Америки/ Contes créoles des Amériques, contes, 1995
 Le Gouverneur des dés, récit, 1995
 La Vierge du Grand Retour, roman, 1996
 Le Meurtre du Samedi-Gloria, roman , 1997
 La baignoire de Joséphine, récit, 1997
 Mamzelle Libellule, roman, 1997
 L’Archet du colonel, roman, 1998
 Aventures sur la plante Knos, récit, traduit de l’original anglais (Jamaïque) d’Evan Jones, 1998
 Régisseur du rhum, récit, 1999
 La Dernière Java de Mama Josépha, récit, 1999
 Le Cahier de Romance, récit, 2000
 Le Galion, Canne, douleur séculaire, ô tendresse!, album, en collaboration avec David Damoison 2000
 Brin d’amour, roman, 2001
 Nuée ardente, récit, 2002
 Le Barbare enchanté, récit, 2003
 La Panse du chacal, roman 2004
 Adèle et la Pacotilleuse, roman 2005
 Тропическая трилогия/Trilogie tropicale, roman, 2006
 Nègre marron, roman, 2006
 Chronique d’un empoisonnement annoncé, (Collectif), 2007
 Chlordécone 12 mesures pour sortir de la crise, (Collectif), 2007
 Case à Chine, roman, 2007
 Les Ténèbres extérieures, roman, 2008
 Black is Black, roman, 2008
 Le Chien fou et le Fromager, roman, 2008
 L’Hôtel du Bon Plaisir, roman, 2009
 La Jarre d’or, roman, 2010
 L’Emerveillable Chute de Louis Augustin et autres nouvelles 2010
 Citoyens au-dessus de tout soupçon, детективный роман, 2010
 Du rififi chez les fils de la veuve, детективный роман, 2012
 Rue des Syriens, roman, 2012
 Les Saint-Aubert, L’en-allée du siècle 1900—1920, roman, 2012

Признание 
 Премия Ноябрь (1991)
 Премия Casa de Las Americas (Куба, 1993).
 Премия Shibusawa-Claudel (Япония).
 Премия континентальной и островной Америки (Гваделупа, 2004).
 Премия Агентства по развитию (Франция, 2010)
 Другие награды.

Литература 
 Picanço L.C. Vers un concept de littérature nationale martiniquaise : évolution de la littérature martiniquaise au XXème siècle: une étude sur l'œuvre d’Aimé Césaire, Edouard Glissant, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant. New York: P. Lang, 2000
 Levesque K. La créolité: entre tradition d’oraliture créole et tradition littéraire française. Cap-Saint-Ignace, Québec: Éditions Nota bene, 2004

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 На сайте remue.net

Французские писатели
Французские поэты
Французские поэты XX века
Французские поэты XXI века
Поэты Мартиники
Авторы исторических романов
Авторы детективной прозы
Многоязычные писатели